Ме́киа Кокс (; род. 18 ноября 1981) — американская актриса и танцовщица. Наиболее известная роль — Саша в сериале «90210: Новое поколение». Кроме того, она танцовщица из труппы Майкла Джексона для тура «Майкл Джексон: Вот и всё». В 2010 году снялась в шпионской драме Джей Джей Абрамса «Под прикрытием».

У актрисы большой опыт работы на телевидении — она снималась в программах Universal Studios и Nickelodeon. Продолжает работать во многих танцевальных школах Америки и принимает участие в постановке мюзиклов, таких как, например «Слава».

Биография и начало карьеры 
Мекиа, уроженка острова Санта-Крус, переехала вместе с семьёй в Орландо, штат Флорида в возрасте семи лет, пять из которых училась танцам в школе U.S. Virgin Islands. В 1989 году актрису пригласила участвовать в рождественском шоу для «Disney’s Magic Kingdom». Благодаря тому, что недалеко располагалась студия Universal Studios, девочку заметили и пригласили участвовать в различных шоу канала Nickelodeon: «Мой брат и Я», «Кинан и Кел» и «Всё это».

В 1989 году окончила школу Dr. Phillips High School, где изучала исполнительное и певческое искусство. Получила степень магистра музыки в Государственном университете Флориды в 2003 году, получив приглашение в их музыкальную программу. Летом работала в театре Heritage Repertory в Виргинии, где исполнила роли в постановках Smokey Joe’s Cafe и Anything Goes, а также играла в сериале «Ноа знает лучше» канала Nickelodeon. Также участвовала в постановка «Рента» (роль Мими Маркес), «Чикаго» (роль Лиз) и «Кабаре» (роль Френчи).

Окончив обучение, получила роль Сары в мюзикле «Регтайм» в театре Merry-Go-Round Theater в Нью-Йорке. Следующие два года Мекиа гастролировала по стране с ролью Кармен в мюзикле «Слава», а также вернулась к роли Бренды в шоу «Smokey Joe’s Café». Затем переехала в Лос-Анджелес, где проживает и по сей день. Любит рисовать и учится играть на гитаре.

Кино и телевидение 
Перед тем, как получить роль в сериале «Под прикрытием», Мекиа появилась в нескольких шоу: «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Две половины» и «Холм одного дерева» (Фэйт в 3-ем сезоне, 10 эпизоде). Её последние работы — сериал «Кости» и 4 эпизода сериала «Отель Парадиз» в 2008 году. Кроме того, у неё небольшие роли в мюзикле «Я поцеловала вампира» и комедии о кризисе среднего возраста «Эта дурацкая любовь», которые вышли в прокат в июле 2011 года.

Кокс стала одной из двух девушек, которые выиграли право на участие в танцевальном туре «Майкл Джексон: Вот и всё», обойдя 500 претенденток. Также появилась и в одноимённом документальном фильме. Она танцует с Джексоном во время репетиций номера «The Way You Make Me Feel».

Кокс появилась в 6 эпизодах второго сезона сериала «90210: Новое поколение» и 4 эпизоде третьего сезона, который вышел в эфир 4 октября 2010 года. Её персонаж по имени Саша, которой двадцать с небольшим, начинает встречаться с главным героем, школьником Диксоном Уилсоном, не зная, что он учится в школе. Саша — диджей, с которым Диксон познакомился во время вечеринки на яхте, где она работала. У обоих персонажей был одинаковый рингтон, что помогло им сблизиться. Когда Саша узнала правду о Диксоне, она его бросила. Но позже, вновь начала встречается с ним. Через некоторое время чувства Диксона прошли, и он хотел уйти от неё, и тогда девушка притворилась, что беременна. В третьем сезоне Саша вновь появляется в жизни Диксона, чтобы сообщить, что у неё ВИЧ, и, возможно, он заразился.

29 октября 2009 года актриса появилась на «Шоу Эллен Дедженерес», чтобы исполнить желание, которое загадала ведущая в свой день рождения.

Мекиа Кокс появилась во всех эпизодах сериала «Под прикрытием». Её персонажа зовут Лиззи Грэм, она — сестра главной героини, не подозревающей о причастности её семьи к ЦРУ. Первоначально Джессика Паркер Кеннеди должна была сыграть эту роль, но актриса выбыла из проекта. Кокс описывает свою героиню следующим образом: «Лиззи — добрый человек по натуре, она девушка с открытым сердцем, но у неё, как и у всех есть прошлое, с которым она пытается справиться».

В 2017 году вышел 7 сезон американского телесериала Однажды в сказке канала АВС, где Мекиа исполнила роль принцессы Тианы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мекиа Кокс на сайте The New York Times

Выпускники Университета штата Флорида